«От заката до рассвета» — может означать:

Книги 
 «От заката до рассвета» — документально-художественная повесть 1967 года Натальи Меклин-Кравцовой о лётчицах «Ночных ведьмах».

СМИ, искусство, развлечения

Фильмы 
 «От заката до рассвета» — фильм 1996 года режиссёра Роберта Родригеса.
 «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса»
 «От заката до рассвета 3: Дочь палача»
 «От заката до рассвета» — американский хоррор-телесериал 2014 года.

Сериалы 
 «От заката до рассвета» — 5 серия 1 сезона американского мультсериала «Гравити Фолз».

В музыке 
 «От заката до рассвета» — музыкальная пьеса из семи частей (квинтет), написанная российским композитором Алексеем Хевелевым в 2002 году.
 «От заката до рассвета» — песня российской группы «Ария» (2018).

См. также 
 От рассвета до заката

Примечания